L'edizione 1981 della 2. divisjon norvegese di calcio vide le vittorie finali di Mjøndalen e Sogndal.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Mjøndalen promosso nella 1. divisjon.
Pors alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Ørn, Bærum e Skeid retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Sogndal promosso nella 1. divisjon.
Molde alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Tromsø, Nessegutten e Bergsøy retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1982

Verdetti delle qualificazioni per la 1. divisjon 1982
Molde promosso nella 1. divisjon
Brann retrocesso nella 2. divisjon.
Pors rimane nella 2. divisjon.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1981
Campionato norvegese di calcio